Black Oak Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Black Oak Mountain (Alabama)
 Black Oak Mountain (Mendocino County, Kalifornien)
 Black Oak Mountain (San Luis Obispo County, Kalifornien)
 Black Oak Mountain (West Virginia)